Konārak kan syfta på följande platser:

Indien 

 Konark, även kallad Konarak, ort, Odisha, Puri, 
 Soltemplet i Konarak, Konark, Odisha

Iran 

 Konarak (stad i Iran), Sistan och Baluchistan, 
 Konarak (shahrestan), delprovins, Sistan och Baluchistan, 
 Chabahar-Konaraks flygplats, Konarak, Sistan och Baluchistan
 Konarak-e ‘Olyā, ort, Chahar Mahal och Bakhtiari

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar